Список депутатов Парламента Республики Молдова XV созыва, избранных на досрочных парламентских выборах 25 февраля 2001 и действовавших до парламентских выборов 6 марта 2005.

Резюме 
В связи с тем, что избранный 22 марта 1998 парламент был распущен, так как ему не удалось избрать Президента Республики Молдова, 25 февраля 2001 года в Республике Молдова состоялись досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 27 конкурентов. Явка избирателей составила 67,52%, а депутатские мандаты распределились следующим образом: Партия коммунистов Республики Молдова — 71 мандат, Избирательный блок «Альянс Брагиша» — 19 и Христианско-демократическая народная партия Молдавии — 11.

Парламентские фракции 
 Структура Парламента к началу созыва:
{| width=70%
| bgcolor=#BF0202 width=71%|<center>71
| bgcolor=#50C878 width=19%|<center>19
| bgcolor=#FFA70F width=11%|<center>11
| 
| <center>ПКРМ
| <center>Альянс Брагиша
| <center>ХДНПМ
|}

 Структура Парламента к концу созыва:
{| width=70%
| bgcolor=#BF0202 width=70%|<center>70
| bgcolor=#FFA70F width=11%|<center>11
| bgcolor=#C0C0C0 width=11%|<center>11
| bgcolor=#50C878 width=9%|<center>9
| 
| <center>ПКРМ
| <center>ХДНПМ
| <center>неприсоединившиеся
| <center>Альянс Брагиша
|}

Список депутатов

Изменения в депутатском корпусе-098 
 Григорий Городинский (ПКРМ) → отставка в связи с продолжением полномочий примара Фалешт, мандат передан Валерию Бурке
 Василий Пентелей (ПКРМ) → отставка в связи с продолжением полномочий председателя Счётной палаты Республики Молдова, мандат передан Борису Штепе
 Ефим Агаки (ПКРМ) → отставка в связи с продолжением полномочий председателя Совета Сорокского уезда, мандат передан Владиславу Мостовому
 Юлиан Магаляс (ПКРМ) → отставка в связи с продолжением полномочий председателя Государственной компании «Телерадио-Молдова», мандат передан Серафиме Борган
 Владимир Воронин (ПКРМ) → отставка в связи с избранием на пост Президента Республики Молдова, мандат передан Мирче Антону
 Валериан Кристя (ПКРМ) → отставка в связи с назначением вице-премьер-министром Республики Молдова, мандат передан Семёну Драгану
 Дмитрий Тодорогло (ПКРМ) → отставка в связи с назначением вице-премьер-министром и министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова, мандат передан Валерию Доге
 Илья Ванча (ПКРМ) → отставка в связи с продолжением полномочий министра просвещения Республики Молдова, мандат передан Марине Подолян
 Василий Русу (ПКРМ) → отставка в связи с назначением генеральным прокурором Республики Молдова, мандат передан Михаилу Андронику
 Виктор Злачевский (ПКРМ) → отставка в связи с назначением постоянным представителе Парламента Республики Молдова в секретариате Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, мандат передан Клавдии Садковской
 Яков Тимчук (ПКРМ) → отставка в связи с назначением министром энергетики Республики Молдова, мандат передан Дмитрию Карапире
 Георгий Табунщик (ПКРМ) → отставка в связи с назначением префектом Бендерского уезда, мандат передан Георгию Попе
 Владимир Цуркан (ПКРМ) → отставка в связи с назначением послом Республики Молдова в Российской Федерации, мандат передан Марии Чиканчи
 Марк Ткачук (ПКРМ) → отставка в связи с назначением советником Президента Республики Молдова по вопросам внутренней политики, мандат передан Алле Урсул
 Василий Иовв (ПКРМ) → отставка в связи с назначением первым вице-премьер-министром Республики Молдова, мандат передан Иону Моисееву
 Георгий Табунщик (ПКРМ) → отставка в связи с избранием Башканом Гагаузии, мандат передан Виктору Житарю
 Георгий Антон (ПКРМ) → прекращение полномочий в связи со смертью, мандат передан Иону Парушу
  (ПКРМ) → отставка в связи с назначением послом Республики Молдова во Французской Республике, мандат передан Михаилу Полянскому
 Михаил Русу (ПКРМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Фарману Нуриеву
 Иван Письмак (ПКРМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Петру Порубину
 Борис Кожухари (ПКРМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Сергею Руснаку
 Ион Морей (Альянс Брагиша) → отставка в связи с назначением министром юстиции Республики Молдова, мандат передан Михаилу Петраке
 Георгий Сима (Альянс Брагиша) → отставка в связи с назначением министром просвещения Республики Молдова, мандат передан Николаю Дятовскому
 Дмитрий Зиду (Альянс Брагиша) → прекращение полномочий в связи со смертью, мандат передан Юрию Болбочану
 Михаил Плэмэдялэ (Альянс Брагиша) → отставка по собственному желанию, мандат передан Якову Поповичу
 Виорел Присэкарь (ХДНПМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Игнату Василаке

Новые депутаты

Изменение партийной принадлежности 
 Михаил Камерзан, Ева Гудумак, Михаил Сидоров, Виталий Мруг, Валерий Плешка, Виктор Морев, Михаил Петраке, Ион Морей, Георгий Сима, Михаил Плэмэдялэ: Альянс Брагиша → неприсоединившиеся
 Александр Чугуряну: ПКРМ → неприсоединившиеся

Примечания

Ссылки 

Депутаты парламента Молдавии
Списки:Молдавия
Списки депутатов